Pamphile steht für:

 Pamphile von Epidaurus (auch Pamphila), antike Historikerin
 Pamphile (Schiff), byzantinischer Kriegsschifftyp
 ein Kartenspiel, siehe Mistigri (Kartenspiel)

Siehe auch:
 Pamphilos